Фламандский Браба́нт (, , , ) — одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти фламандских провинций. Образована 1 января 1995 года в ходе разделения провинции Брабант по языковому принципу на Фламандский Брабант и Валлонский Брабант. Граничит с Восточной Фландрией, провинцией Антверпен, Валлонским Брабантом, провинцией Льеж и Лимбургом. Административный центр — город Лёвен. Состоит из 65 муниципалитетов. На территории Фламандского Брабанта расположен Брюссельский столичный регион — анклав, не входящий в его состав и являющийся субъектом федерации наравне с Фландрией и Валлонией.

Основные данные 
 Площадь: 2 106 км².
 Самая высокая точка: Валсхаутем, 137,33 метра над уровнем моря.
 Важнейшие реки: Дейле, Демер, Сенна.
 Население: 1 076 924 чел. (2010).
 На западе провинции выделяется небольшая живописная холмистая местность Пайоттенланд, на юге — по границе с Валлонией примечателен Суаньский лес.

Административно-территориальное деление 

Провинция разделена на 2 административных округа, распадающихся, в свою очередь, на 65 небольших коммун (см. список ниже), во главе которой стоит избираемый населением муниципальный совет.

Динамика численности по округам 

Плотность населения в провинции высока и продолжает увеличиваться. В среднем по региону она приближается к отметке в 370 чел./км², хотя этот показатель варьирует от 106 чел./км² в Бевере до почти 4900 чел./км² в пригородной коммуне Дрогенбос.

Языки 
Единственный официальный язык провинции с 1963 года — нидерландский. При этом 7 коммун (5 из них граничат с Брюссельским столичным округом) предоставляют языковые льготы для франкофонов. В 6 из них (за исключением Бевера) франкофоны составляют абсолютное большинство населения уже как минимум два десятилетия. Во многих других коммунах провинции присутствие франкофонов и аллофонов значительно и постоянно увеличивается, вызывая недовольство этнических фламандцев. В связи с этим Фламандский Брабант — единственная из провинций Бельгии, где помимо губернатора введена должность заместителя губернатора, который должен одинаково хорошо владеть как французским, так и нидерландским языками (и обычно является франкофоном) и ответственен за соблюдение языкового законодательства в муниципалитетах с языковыми льготами. В то же время после роспуска единого избирательного округа Брюссель-Халле-Вилворде в 2011 году для партий Франкоязычного сообщества исчезла возможность непосредственно участвовать в выборах на территории провинции, в результате чего интересы франкофонов представляет только единый список Союза франкофонов, зарегистрированный как избирательный блок на территории Фламандского сообщества.

Проблема франкоязычного меньшинства 

Земли Фламандского Брабанта, особенно так называемая Брюссельская периферия, являются камнем преткновения в разрешении франко-фламандского конфликта, который ставит под угрозу целостность Бельгии.

Несмотря на исключение вопроса о языке и национальности из переписей населения Бельгии по инициативе фламандских националистов после 1963 года, во Фландрии сохраняется франкоязычное меньшинство, обычно оцениваемое в 5 % населения региона. Но оно в основном сконцентрировано в провинции Фламандский Брабант, особенно в западной его части, имеющей льготно-языковые коммуны и даже целый двуязычный избирательный округ Брюссель-Халле-Вилворде. Наиболее остро проблема признания прав франкоязычного меньшинства стоит в коммунах Фламандского Брабанта, где, по оценкам на 2008—2009 годы, проживает не менее 150 тыс. франкофонов, которые составляют от 15 до 20 % населения провинции, в том числе составляют подавляющее большинство в некоторых пригородных коммунах и поселениях.

По данным роддомов Фламандского Брабанта за 2008 год: только 69,1 % детей родились у фламандок, франкофонки составляли 16,8 % рожениц и 14,1 % приходилось на аллофонок разных национальностей. При этом франкофонки дали 25,6 % рождений в округе Брюссель-Халле-Вилворде и 4,3 % в Лёвенском округе (в основном в коммуне Тервюрен).

Ссылки 

 Официальный сайт

Примечания